Bohm eller Bom är svenska, danska, brittiska och amerikanska efternamn. Bohm bars 2018 av 676 personer i Sverige medan 83 personer bar stavningsvarianten Bom. Bom och Bohm har även använts som svenska soldatnamn.

Personer med efternamnen Bom och Bohm
 Berith Bohm, operettsångare och skådespelare
 David Bohm, fysiker och filosof
 Eduard Bohm, veterinär
 Gösta Bohm, konstnär
 Karl Bohm, fotbollsspelare
 Lars Bom, skådespelare
 Marthe Bohm, konstnär
 Märta Bohm, konstnär
 Nina Bohm (född 1958), tennisspelare
 Oliver Bohm, ishockeyspelare
 Peter Bohm, nationalekonom
 Stellan Bohm, ämbetsman
 Yolanda Bohm, föreläsare och poet

Fiktiva personer
 Carl Oscar Bohm – en rik skärgårdsbonde som är centralfigur i romanen Storm över Tjurö av Gustaf Hellström, Se författarartikeln.
 David Bohm – lumprivare på en textilfabrik, se Död mans hand (roman)
 Fabian Bom, en svensk litterär figur som förekommer i flera filmer
 Soldat Bom, svensk film från 1948.
 Pappa Bom, svensk film från 1949.
 Tull-Bom, svensk film från 1951.
 Flyg-Bom, svensk film från 1952.
 Flygsoldat 113 Bom, svensk tecknad serie utan anknytning till Fabian Bom.

Referenser

Svenska efternamn
Danska efternamn
Engelska efternamn
Soldatnamn